Лессепс () — французская фамилия.

Известные носители 
 Бартелеми де Лессепс (1766—1834) — дипломат, писатель, член экспедиции Лаперуза.
 Лессепс, Матьё де (1771—1832) — дипломат.
 Лессепс, Фердинанд де (1805—1894) — дипломат, инженер, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала, академик.
 Лессепс, Жак де (1883—1927) — пионер авиации, сын Фердинанда де Лессепса.
 Лессепс, Жан-Батист — гражданский губернатор оккупированной в 1812 году Москвы.
 Лессепс, Фердинанд де (лётчик) (род. 1957) — сын Виктора де Лессепса и праправнук Фердинанда де Лессепса.

Топонимы 
 Лессепс (площадь), площадь в Барселоне
 Лессепс, кантон в Квебеке